Дида́р Сыдыкбе́к (; ) — казахстанский футболист и владелец футбольного клуба SD Family. Был игроком юношеских сборных Казахстана до 19 и до 21. Входит в топ-30 Forbes до 30-ти лет (19-ое место).

Карьеру начал в 2010 году в петропавловской команде «Кызыл-Жар». В 18 лет перешёл в столичную команду «Астана-1964», где стал игроком основы. В 2015 году из-за травм приостановил карьеру. В 2023 году в интервью назвал травму причиной, по которой не стал игроком национальной сборной, и признался, что получаемые в футболе деньги его испортили.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 SD Family

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Кызыл-Жар»
Игроки ФК «Женис»
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Ордабасы»
Игроки ФК «Байтерек»
Игроки ФК «СДЮСШОР № 8»
Президенты футбольных клубов